Жом — екстрагована січка цукрових буряків
 Жом — хірургічний інструмент, різновид затискача